

Toponyme 

 Kać, un village serbe.

Patronyme 

 Eduardo Kac (1962-), un artiste américano-brésilien ;
 Julia Wallach (1925-), née Kac, survivante française de la Shoah,
 Mark Kac, un mathématicien polonais ;
 Victor Kac, un mathématicien russe.

Sigle 
KAC peut désigner :
 Kénitra Athlétic Club, un club de football marocain ;
 Kaamelott au cinéma, une bannière sous laquelle se rassemble les fans de la série télévision Kaamelott.

Code 
KAC peut désigner :
 Kuwait Airways, une compagnie aérienne, selon le code AITA des compagnies aériennes.

Mathématiques 
 Théorème d'Erdős-Kac,  en théorie probabiliste des nombres
 , une formule qui établit un lien entre les équations aux dérivées partielles (EDP) paraboliques et les processus stochastiques
 Algèbre de Kac-Moody, algèbre de Lie pouvant être définie par des générateurs et des relations via une matrice de Cartan généralisée

Autre 
 KAc, abréviation chimique de l'acétate de potassium